Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але зазнали поразки у півфіналі.

Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Олена Лиховцева з рахунком 4–6, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (1-ше коло)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
  Олена Дементьєва /  Жанетта Гусарова (чемпіонки)
  Даніела Гантухова /  Аранча Санчес Вікаріо (знялася)
  Кара Блек /  Олена Лиховцева (фінал)

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

парний
Тур WTA 2002